La route départementale 910, ou RD 910, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 10 dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines, en Eure-et-Loir, en Indre-et-Loire, dans la Vienne et la Charente
 l'ancienne RN 10A dans les Pyrénées-Atlantiques, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 10BIS dans la Gironde, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 102 dans la Haute-Loire
 l'ancienne RN 410 en Meurthe-et-Moselle et dans la Moselle, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 510 dans la Savoie et la Haute-Savoie, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 610 dans l'Hérault, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 810 dans la Seine-Maritime, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de la Charente
 Routes d'Eure-et-Loir
 Routes d'Indre-et-Loire
 Routes de la Gironde
 Routes de l'Hérault
 Routes de la Haute-Loire
 Routes de Meurthe-et-Moselle
 Routes de la Moselle
 Routes des Pyrénées-Atlantiques
 Routes de la Savoie
 Routes de la Haute-Savoie
 Routes de la Seine-Maritime
 Routes des Yvelines
 Routes de la Vienne
 Routes des Hauts-de-Seine

910